Hendersonville est le nom de plusieurs villes américaines :
 Hendersonville (Mississippi)
 Hendersonville (Caroline du Nord)
 Hendersonville (Tennessee)

Voir aussi